

Іскандарово — присілок, Альменєвський округ, Курганська область
 Іскандарово — село, Давлекановський район, Башкортостан